Драго Милович (; ) — черногорский футболист, нападающий клуба «Грбаль».

Биография 
В 2013—2015 годах выступал за клуб чемпионата Черногории «Могрен», сыграл 6 матчей и забил один гол. Отличиться сумел в своём дебютном матче, 7 декабря 2013 года против «Челика» (2:4). В дальнейшем выступал за «Арсенал» (Тиват) и «Хайдук» из Бара в третьем дивизионе Черногории.

В августе 2017 года подписал контракт с «Амкаром». 24 ноября 2017 года клуб отзаявил Миловича.

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Арсенал» Тиват
Игроки ФК «Могрен»
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК «Грбаль»
Игроки ФК «Жарково»
Игроки ФК «Кабел»